Rivières (Charente)
 Rivières (Gard)
 Rivières (Tarn)
ook:
Les Rivières-Henruel, Marne
Rivières-le-Bois, Haute-Marne

gemeenten met de naam Rivière (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam La Rivière (doorverwijspagina)